Een verkeersweg:
 N920 (België)
 N920 (Nederland), zie Provinciale weg 920

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing